Sturm significa tormenta en idioma alemán.
En dialecto suizo-alemán también se puede emplear como equivalente de "vértigo" (mir ist sturm). También puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Miscelánea 
 El movimiento cultural alemán surgido en la segunda mitad del siglo XVIII conocido como Sturm und Drang.
 El nombre que recibe en Austria el Federweißer, un tipo de vino.
 Un cuento de Ernst Jünger (1895-1998).
 El nombre que recibían las compañías en las SS, SA y otras organizaciones paramilitares del partido nazi.
 Der Sturm, revista expresionista editada en Berlín entre 1910 y 1932 por Herwarth Walden;.
 El sobrenombre de la sonata para piano nº. 17 de Ludwig van Beethoven.
 El equipo de fútbol austriaco SK Sturm Graz.
 La teoría de Sturm-Liouville sobre los autovalores de una ecuación diferencial lineal de segundo grado.
 El teorema de Sturm para determinar el número de ceros reales distintos de un polinomio dado.
 Un personaje ficticio del videojuego Advance Wars.
 Sturm Brightblade, un personaje ficticio de la saga de novelas épicas Dragonlance.
 El grupo musical Sturm und Drang (grupo musical).

Apellido 
 Sturm, apellido:

Personajes 
 Jacob Sturm von Sturmeck (1489-1553), hombre de estado alemán.
 Johannes Sturm (1507-1589), humanista y pedagogo alemán.
 Johann Christoph Sturm (1635-1703), astrónomo y matemático alemán.
 Jacob W. Sturm (1771-1848), botánico alemán.
 Jacques Charles François Sturm (1803-1855), matemático franco-suizo.
 Johann Wilhelm Sturm (1808-1865), botánico alemán.
 Pavel Sturm (1848-1922), general serbio de la Primera Guerra Mundial.
 Karl Sturm (1879-19??), botánico alemán. 
 Alexander McCormick Sturm (1923-1951), artista y escritor estadounidense, cofundador de "Sturm, Ruger", una fábrica de armas.
 Horst Sturm (1923-2015), fotorreportero alemán.
 Helmut Sturm (1932-), pintor alemán.
 Christian Sturm (1978-), tenor alemán.
 Felix Sturm (1979-), boxeador alemán, campeón del mundo de los pesos medios.
 Marco Sturm (1979-), jugador alemán de hockey sobre hielo de los Boston Bruins, de la NHL.
 Yfke Sturm (1981-), modelo neerlandesa.
 Heinrich Sturm (1920-1944), Piloto de caza alemán, de la segunda guerra mundial con 158 victorias.